Максим Митрофанов:
 Митрофанов, Максим Валериевич (в монашестве Флавиан; род. 1975) — бывший епископ Череповецкий и Белозерский Русской православной церкви, извергнутый из сана.
Митрофанов, Максим Сергеевич (род. 1975) — российский художник-иллюстратор, член Союза художников России.